Giovanni II (III) di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 505 al 516, II per i copti (miafisiti) e III per i cattolici e gli ortodossi
 Giovanni III di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 681 al 689